Пусто́е — топоним в России и Казахстане:

Населённые пункты 
 Пустое (хутор)

Озёра

Россия 
 Пустое — озеро в Онежском районе Архангельской области.
 Пустое — озеро в Вологодской области.
 Пустое — озеро в Калининградской области.
 Пустое (Городецкое) — озеро в Ненецком автономном округе.

Казахстан 
 Пустое (Казахстан)

См. также 
 
 Пустой